Села:
 Ярешки — Житомирська область, Бердичівський район
 Ярешки — Київська область, Баришівський район